Remy poate fi:

 Remy Bonjasky, luptător olandez de Muay Thai
 Rémy Isidore Joseph Exelmans, general francez căruia i s-a acordat demnitatea de Mareșal al Franței.
 Rémy Cointreau, companie  franceză producătoare de băuturi alcoolice